Cristina Quintarelli (1963) – nuotatrice italiana
Ronnie Quintarelli (1979) – pilota automobilistico italiano
Sandro Quintarelli (1945) – ciclista e dirigente sportivo italiano
Stefano Quintarelli (1965) – informatico e deputato italiano